A Phineas és Ferb amerikai animációs sorozat a Disney Channel és a Disney XD produkciójában. Magyarországon először a Jetix sugározta 2008. május 26. és 2009. szeptember 19. között. Azóta a magyar Disney Channelen kerül adásba.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

Különkiadás

Tévéfilm

Jegyzetek 

2007-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok